Династия — многозначное слово.
 Династия — несколько монархов из одного и того же рода (семьи), сменявших друг друга на престоле по праву наследования
 Династия (Династ) — форма государственного правления.
 «Династия» (1981—1989) — американский телесериал Аарона Спеллинга.
 «Династия» (2017—2018) – американский телесериал
 «Династия» — российский некоммерческий фонд поддержки и развития фундаментальной науки.